Les Giraffidés (Giraffidae) forment une famille de mammifères comprenant les genres :
  Birgerbohlinia
  Bohlinia
  Bramatherium
  Decennatherium
 Giraffa, comptant 4 espèces : Giraffa reticulata ; Giraffa camelopardalis ; Giraffa giraffa et Giraffa tippelsckirchi.
  Giraffokeryx
  Helladotherium
  Honanotherium
  Hydaspitherium
  Macedonitherium
  Mitilanotherium
 Okapia, ne comptant qu'une seule espèce actuelle : l'okapi ;
  Palaeogiraffa
  Paleotragus
  Progiraffa
  Propalaeomeryx
  Samotherium
  Shansitherium
  Sivatherium

Orthographe

Phylogénie au sein des cétartiodactyles

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Famille d'artiodactyles (nom scientifique)